Козло́вка — топоним:

Реки в России 
 Козловка — река в Выборгском районе Ленинградской области.
 Козловка (приток Сургута) — река в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах Самарской области.
 Козловка (приток Елинки) — река в Байкаловском районе Свердловской области.
 Козловка (приток Сухарыша) — река в Челябинской области.
 Козловка (приток Юга)
 Козловка (приток Неи)
 Козловка (приток Потаскуя)
 Козловка (приток Будунды)
 Козловка (приток Чихеза)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Козловка — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Козловка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Козловка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Козловка — деревня в Минском районе Минской области.
 Козловка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия

Амурская область 
 Козловка — село в Мазановском районе.

Белгородская область 
 Козловка — село в Волоконовском районе.

Брянская область 
 Козловка — деревня в Почепском районе.
 Козловка — деревня в Трубчевском районе.

Владимирская область 
 Козловка — деревня в Вязниковском районе.

Волгоградская область 
 Козловка — село в Руднянском районе.

Вологодская область 
 Козловка — деревня в Никольском районе.
 Козловка — деревня в Тотемском районе.

Воронежская область 
 Козловка — село в Бутурлиновском районе.
 Козловка — село в Терновском районе.

Ивановская область 
 Козловка — деревня в Кинешемском районе.

Калининградская область 
 Козловка — посёлок в Гурьевском районе.
 Козловка — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область 
 Козловка — деревня в Куйбышевском районе.
 Козловка — деревня в Ферзиковском районе.
 Козловка — деревня в Юхновском районе.

Коми 
 Козловка — деревня в Княжпогостском районе.

Костромская область 
 Козловка — деревня в Вохомском районе.
 Козловка — деревня в Островском районе.
 Козловка — деревня в Пыщугском районе.

Красноярский край 
 Козловка — деревня в Ачинском районе.

Курская область 
 Козловка — деревня в Щигровском районе.

Мордовии 
 Козловка — село в Атяшевском районе.
 Козловка — деревня в Большеигнатовском районе, упразднена в 2007 году.
 Козловка — село в Инсарском районе.
 Козловка — село в Ромодановском районе.
 Козловка — деревня в Темниковском районе.
 Козловка — деревня в Торбеевском районе.

Московская область 
 Козловка — деревня в Зарайском районе.

Нижегородская область 
 Козловка — деревня в Павловском районе.
 Козловка — деревня в Перевозском районе.
 Козловка — деревня в Пильнинском районе.

Новгородская область 
 Козловка — деревня в Окуловском районе.

Новосибирская область 
 Козловка — деревня в Болотнинском районе.
 Козловка — деревня в Венгеровском районе.
 Козловка — деревня в Кыштовском районе.
 Козловка — село в Татарском районе

Омская область 
 Козловка — деревня в Называевском районе.

Оренбургская область 
 Козловка — деревня в Асекеевском районе.
 Козловка — деревня в Бугурусланском районе.
 Козловка — село в Новосергиевском районе.
 Козловка — село в Тюльганском районе.

Орловская область 
 Козловка — деревня в Новодеревеньковском районе.
 Козловка — посёлок в Новодеревеньковском районе.
 Козловка — деревня в Покровском районе.
 Козловка — деревня в Троснянском районе, Жерновецкое сельское поселение.
 Козловка — деревня в Троснянском районе, Троснянское сельское поселение.

Пензенская область 
 Козловка — село в Белинском районе.
 Козловка — село в Лопатинском районе.
 Козловка — село в Пачелмском районе.
 Козловка — село в Сосновоборском районе.

Пермского края 
 Козловка — деревня в Уинском районе.

Псковская область 
 Козловка — деревня в Новоржевском районе.

Рязанская область 
 Козловка — село в Михайловском районе.
 Козловка — село в Рыбновском районе.
 Козловка — деревня в Сараевском районе.
 Козловка — деревня в Скопинском районе.

Саратовская область 
 Козловка — поселок в Аркадакском районе, упразднён в 1999 года.
 Козловка — деревня в Балтайском районе.
 Козловка — село в Питерском районе.
 Козловка — деревня в Саратовском районе.

Смоленская область 
 Козловка — деревня в Гагаринском районе.
 Козловка — деревня в Рославльском районе,  Остёрское сельское поселение.
 Козловка — деревня в Рославльском районе, Рославльское сельское поселение.
 Козловка — деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область 
 Козловка — деревня в Тамбовском районе.
 Козловка — деревня в Умётском районе.

Тульская область 
 Козловка — село в Венёвском районе.
 Козловка — деревня в Заокском районе.
 Козловка — деревня в Чернском районе.
 Козловка — деревня в Щёкинском районе.
 Козловка — деревня в Ясногорском районе.

Тюменская область 
 Козловка — деревня в Голышмановском районе.

Ульяновская область 
 Козловка — село в Майнском районе.
 Козловка — деревня в Сурском районе.

Чувашия 
 Козловка — город в Козловском районе.
 Козловка — деревня в Батыревском районе.
 Козловка — село в Порецком районе.
 Козловка — деревня в Ядринском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Козловка — село в Белогорском районе, упразднено в период с 1954 по 1968 годы.
 Козловка — село в Раздольненском районе, упразднено в период с 1954 по 1968 годы.

Украина 
 Козловка — село в Песчанском районе Винницкой области.
 Козловка — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Козловка — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Козловка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Козловка — село в Путивльском районе Сумской области.

Разное 
 Козловка — загородная резиденция польских графов Замойских.

См. также 
 Малая Козловка
 Большая Козловка
Мордовская Козловка
Русская Козловка
Козлов
 Козлова
 Козлово
 Козловская
 Козловский
 Козловское